Arpheuilles är namnet på två kommuner i Frankrike:

 Arpheuilles (Cher)
 Arpheuilles (Indre)